Чемпионат Шотландии по футболу 2008—2009 — 11-й сезон в Шотландской премьер-лиге. Чемпионом Шотландии в 52 раз стал «Рейнджерс». Чемпионат стартовал 9 августа матчем между «Фалкирк» и «Рейнджерс» — 0:1.

По итогам сезона следующие клубы получили право участвовать в еврокубках:
 «Рейнджерс» в групповую стадии Лиги чемпионов;
 «Селтик» в третий квалификационном раунде Лиги чемпионов;
 «Харт оф Мидлотиан» раунд плей-офф Лиги Европы;
 «Абердин» в третий квалификационном раунде Лиги Европы;
 «Мотеруэлл» во второй квалификационном раунде Лиги Европы, как один из трёх лучших клубов в рейтинге Fair Play;
 «Фалкирк» в первый квалификационном раунде Лиги Европы, как финалист кубка Шотландии.

Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в 3 круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в 1 круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7-12 места. Клуб занявший последнее место выбывает в первый дивизион.

Самая крупная победа: 28 февраля 2009, Глазго, 27 тур, Селтик 7:0 Сент-Миррен

Самый результативный матч: 6 декабря 2008, Глазго, 17 тур, Рейнджерс 7:1 Гамильтон Академикал

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
 27 голов
  Крис Бойд (Рейнджерс)
 16 голов
  Скотт Макдональд (Селтик)
 15 голов
  Йоргос Самарас (Селтик)
 13 голов
  Дэвид Кларксон (Мотеруэлл)
 12 голов
  Дерек Райордан (Хиберниан)
 11 голов
  Стивен Флетчер (Хиберниан)
 10 голов
  Кенни Миллер (Рейнджерс)
  Ли Миллер (Абердин)
  Франциско Сандаса (Данди Юнайтед)
  Джон Саттон (Мотеруэлл)
  Энди Дорман (Сент-Миррен)

Примечания

Ссылки 
 шотландская лига на сайте BBC

2008-2009
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2008 году
Спорт в Шотландии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009